Пятый сезон американского зомби-апокалиптического телесериала «Ходячие мертвецы», разработанного Фрэнком Дарабонтом на основе одноименной серии комиксов авторства Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Премьера пятого сезона состоялась 12 октября 2014 года на канале AMC, и он состоит из 16 эпизодов. Исполнительными продюсерами выступили Киркман, Дэвид Алперт, Скотт М. Гимлп, Грег Никотеро, Том Луз и Гейл Энн Хёрд, причём Гимпл является шоураннером уже второй сезон подряд. Пятый сезон получил широкое признание критиков. Сезон был номинирован на множество наград и выиграл три, включая премию «Сатурн» за лучший телесериал на кабельном телевидении.

Этот сезон адаптирует материал из выпусков #61—77 из комиксов, и в нём представлены заметные персонажи из комиксов, среди которых охотники-каннибалы из Терминуса, отец Гэбриэл Стоукс (Сет Гиллиам) и Аарон (Росс Маркуанд), а также семьи Андерсон и Монро. Воссоединившись, сезон продолжает историю Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и его группы выживших, когда они ищут убежище, но сталкиваются с новыми угрозами как со стороны ходячих, так и других (враждебных) выживших людей. Этот сезон также знаменует возвращение Моргана Джонса (Ленни Джеймс), которого в последний раз видели в эпизоде третьего сезона «Всё чисто».

Первая половина сезона сосредоточена на побеге группы из Терминуса, узнав об истинных мотивах жителей этого места, и спасении Бет Грин (Эмили Кинни) из Мемориальной больницы Грейди в Атланте. В разгар событий часть группы отправляется в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы найти возможное лекарство от зомби-вируса. Вторая половина сезона сосредоточена на присоединении и опыте группы в новообретенном убежище, Александрии: огороженном сообществе, жители которого имеют мало опыта борьбы с внешними угрозами.

Актёрский состав

Главные роли 
В пятом сезоне участвуют семнадцать основных актёров, причём десять из них указаны в начальной заставке сериала, а остальные семь указаны в графе «также в главных ролях». Майкл Кадлиц, исполняющий роль сержанта Абрахама Форда, у которого была повторяющаяся роль в предыдущем сезоне, был добавлен в начальную заставку, так же как и Эмили Кинни (Бет Грин) и Чад Л. Коулмэн (Тайриз), хотя раньше они были указаны в графе «также в главных ролях». Также в этой графе указаны Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Аланна Мастерсон и Эндрю Дж. Уэст, которые были повышены со статуса повторяющихся актёров с прошлых сезонов, и Сет Гиллиам, который присоединяется к основному составу в роли отца Гэбриэла Стоукса. Имена Кинни и Коулмэна были убраны из заставки сериала после девятого эпизода; они были добавлены обратно в тринадцатом эпизоде для краткой сцены-флэшбэка.

Основной состав 
 Эндрю Линкольн — Рик Граймс, протагонист сериала, который недавно преодолел борьбу, чтобы уравновесить свою жестокость с человечностью. Линкольн также озвучивает роль радиоведущего, используя свой естественный акцент в эпизоде «Что случилось и что происходит».
 Норман Ридус — Дэрил Диксон, главный охотник группы, который преодолел свои прошлые проблемы с жестокостью.
 Стивен Ён — Гленн Ри, бывший разносчик пиццы, который прошёл через взросление и теперь является мужем Мэгги. Он выступает в качестве одного из поставщиков припасов группы.
 Лорен Коэн — Мэгги Грин, волевая и решительная жена Гленна, которая недавно потеряла своего отца.
 Чендлер Риггз — Карл Граймс, сын Рика, чьё безрассудство борется с его моралью.
 Данай Гурира — Мишонн, яростная воительница с катаной, которая преодолела травму от смерти её сына и бойфренда, формируя тесные отношения с семьёй Граймс.
 Мелисса Макбрайд — Кэрол Пелетье, находчивая и сильная бывшая жертва домашнего насилия, которая пытается оправиться от нескольких трагедий.
 Майкл Кадлиц — сержант Абрахам Форд, бывший военный сержант и бойфренд Розиты. Он преследует миссию отвезти Юджина в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы найти лекарство от зомби-вируса.
 Эмили Кинни — Бет Грин, похищенная младшая сестра Мэгги, которая сформировала тесную связь с Дэрилом после атаки на тюрьму.
 Чад Л. Коулмэн — Тайриз Уильямс, жёсткий, сострадательный и оптимистичный старший брат Саши, который делает упор на моральные умозаключения. Он изо всех сил пытается справиться с аморальной природой некоторых тактик выживания группы и обнаруживает, что ему трудно убивать, защищая группу.

Также в главных ролях 
 Соникуа Мартин-Грин — Саша Уильямс, пылкая младшая сестра Тайриза и бывший пожарный, которая с недавних пор развила романтические отношения с Бобом.
 Лоуренс Гиллиард-мл. — Боб Стуки, бывший военврач и завязавший алкоголик, у которого сложились тесные отношения с Сашей, и у которого появилось новое чувство оптимизма.
 Джош Макдермитт — доктор Юджин Портер, учёный, спасённый Абрахамом, который настаивает на поездке в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы найти лекарство от зомби-вируса.
 Кристиан Серратос — Розита Эспиноса, девушка Абрахама, которая помогает сопровождать Юджина в Вашингтон, и она защищает Тару и Юджина.
 Аланна Мастерсон — Тара Чамблер, бывшая студентка полицейской академии и союзница Губернатора, единственная выжившая из своей семьи, которая часто пытается поднять боевой дух группы.
 Эндрю Дж. Уэст — Гарет, прагматичный лидер группы каннибалов в Терминусе, который захватывает и принуждает группу Рика к подчинению, и главный антагонист первой половины сезона.
 Сет Гиллиам — Гэбриэл Стоукс, трусливый священник, который живёт один в своей церкви, чья встреча с группой Рика заставляет его бросить вызов своим убеждениям.

Повторяющиеся роли

Терминус 
 Дениз Кросби — Мэри, жительница Терминуса; мать Гарета и Алекса.
 Тейт Эллингтон — Алекс, житель Терминуса; сын Мэри и брат Гарета, убит в дружественном огне, направленном на Рика, в четвёртом сезоне; он появляется живым во флэшбэке и в качестве трупа в настоящем времени.

Охотники 
  — Мартин, житель Терминуса, один из охотников; ему нужно свести счёты с Тайризом. Позже появляется в галлюцинациях Тайриза.
 Бенджамин Папак — Альберт, один из охотников, который пытается отомстить группе Рика.
 Крис Бёрнс — Майк, один из охотников, следующий за лидером Гаретом, чтобы отомстить группе Рика за уничтожение их дома.
 Эйприл Биллингсли — Тереза, жительница Терминуса, одна из охотников.
 Трэвис Янг — Грег, житель Терминуса, один из охотников.

Мемориальная больница Грейди 
 Тайлер Джеймс Уильямс — Ноа, выживший, с которым сталкивается Бет, который происходит из окружённой стеной общины в Ричмонде, Виргиния, но был похищен и вынужден остаться в Грейди. Он показал себя очень изобретательным, но имеет минимальный опыт выживания во внешнем мире. Поначалу он чувствует себя отстранённым от группы, несмотря на то, что они приняли его как часть семьи, но со временем он становится более расположенным к ним.
 Рики Уэйн — О'Доннелл, жестокий и циничный полицейский, которому надоел стить руководства Дон, несмотря на то, что они были друзьями ещё с тех пор, когда они были новичками в полиции; он стремится устранить её. О'Доннелл и Дон также расходятся во мнении о том, как они должны экономить свои ресурсы, которые О'Доннелл планирует использовать в своих эгоистичных целях.
 Кристин Вудс — Дон Лернер, коррумпированный, манипулирующий, садистский и жестокий полицейский лидер в Мемориальной больнице Грейди и второстепенный антагонист в первой половине сезона.
  — доктор Стивен Эдвардс, коварный врач, тайно работающий на лейтенанта Лернер, которому нравится Бет. По иронии судьбы, он сохраняет свою значимость, как единственный врач в Грейди, убивая пленных («пациентов»).
 Тери Уайбл — Аманда Шеперд, офицер полиции и подчинённая Дон, которая не доверяет ей и знает о параноидальном монстре, которым стала Дон. Аманда гораздо более разумна, чем Дон, и сделает всё возможное, чтобы избежать кровопролития.
 Максимилиано Эрнандес — Боб Лэмсон, офицер полиции, подчинённый и старый друг Дон, который уважает Рика и является одним из самых сострадательных копов в Грейди, хотя он не отказывается использовать жестокость, чтобы обеспечить своё собственное выживание. Несмотря на своё недовольство руководством Дон, Боб не доверяет незнакомцам.
 Кристофер Мэттью Кук — Ликари, офицер полиции и подчинённый Дон, который, как и Шеперд, знает, кто она на самом деле, и знает, как работать с ней.
 Кейша Касл-Хьюз — Джоан, встреченная Бет выжившая, которая была изнасилована другими полицейскими в Грейди и попыталась убежать, но ей укусили руку и потом против воли ампутировали, хотя она предпочитала умереть.
 Каллен Мосс — Горман, жестокий и манипулирующий полицейский, который «спас» Бет в предыдущем сезоне; он насилует женщин в Грейди и быстро настраивает Бет против себя.

Александрия 
 Росс Маркуанд — Аарон, бывший сотрудник НПО, а ныне вербовщик в Александрии, который приводит группу Рика и формирует дружбу с Дэрилом на основе того, что они чувствуют себя аутсайдерами в своих группа; у Аарона это связано с его гомосексуальностью.
 Това Фелдшу — Диана Монро, жёсткая, но понимающая бывшая конгрессвумен, которая теперь является лидером Александрии. Хотя она уверенна, что группа Рика может помочь им выжить, она несколько подозрительно относится к их всё более заметной роли в обществе.
 Александра Брекенридж — Джесси Андерсон, бывшая парикмахерша, которая живёт в Александрии вместе с сыновьями, Роном и Сэмом, и мужем Питом. Она помогает Рику приспособиться к обществу, и Рик быстро становится заинтересованным в Джесси, что кажется взаимным, и они делятся моментами флирта. Позже выясняется, что Пит жестоко обращается с ней, что приводит к жестокому конфликту между ним и Риком.
 Кори Брилл — Пит Андерсон, хирург в Александрии и жестокий муж Джесси; его действия приводят к конфликту с Риком. Поскольку Пит спасал жизни, Диана закрывает глаза на его жестокое поведение к Джесси, так же как и Джесси не желает жаловаться на него или бросить его; обе женщины надеются, что он станет лучше. Он является главным антагонистом во второй половине сезона.
 Джейсон Дуглас — Тобин, бригадир строительной бригады Александрии, который готов позволить некоторым членам своей бригады умереть, чтобы сохранить жизнь другим.
 Стив Култер — Редж Монро, муж Дианы и архитектор; он построил стены Александрии и, в отличие от Дианы, понимает жестокость Рика и хочет, чтобы все вместе верили, что это единственный способ восстановить цивилизацию.
 Майкл Трэйнор — Николас, поставщик припасов для Александрии, чья трусливая натура привела к тому, что другие люди были убиты; он затаил злобу на Гленна.
 Джордан Вудс-Робинсон — Эрик Райли, выживший, который живёт в Александрии, бойфренд Аарона и бывший партнёр по вербовке. Он, как и Аарон, считается аутсайдером из-за своей гомосексуальности. После травмы ноги Эрика Дэрил заменяет его в качестве партнёра Аарона по вербовке.
 Мейджор Додсон — Сэм Андерсон, младший сын Джесси и Пита, который привязывается к Кэрол. Он полностью осознаёт жестокие наклонности своего отца по отношению к своей матери и хочет иметь пистолет, чтобы защитить её, к большому огорчению Джесси.
 Остин Николс — Спенсер Монро, младший сын Дианы и Реджа и брат Эйдена; он питает симпатию к Саше. Несмотря на наличие эго, он более уравновешен, чем Эйден.
 Остин Абрамс — Рон Андерсон, старший сын Джесси и друг Майки и Карла. Он состоит в отношениях с Энид.
 Дэниел Бонжур — Эйден Монро, главный поставщик припасов в Александрии, и эгоцентричный старший сын Дианы и Реджа; у него быстро появляются разногласия с Гленном по поводу того, как заниматься поставкой припасов.
 Кейтлин Нейкон — Энид, интровертный подросток, поселившаяся в Александрии за восемь месяцев до прибытия группы Рика; Карл влюблён в неё, но она встречается с Роном.
 Элайджа Маркано — Майки, сын Николаса и друг Рона, Карла и Энид.
 Энн Махони — Оливия, жительница Александрии, которая следит за поставкой припасов для Александрии.
 Тед Хакаби — Брюс, член строительной бригады, который уважает Абрахама.
 Далия Лего — Фрэнсин, суровый член строительной бригады, которой Тобин готов пожертвовать, из-за чего она затаила на него злобу.
 Мэнди Кристин Керр — Барбара, жительница Александрии.
 Тиффани Морган — Эрин, жительница Александрии, которая дружит с Кэрол.
 Сьюзи Спиар Пёрселл — Шелли Нидермайер, жительница Александрии, одержимая идеей приобрести макаронную машину.

Прочие 
 Ленни Джеймс — Морган Джонс, первый выживший, с которым Рик когда-либо сталкивался, ранее страдавший психическими расстройствами после потери сына.
 Дэвид Моррисси — Губернатор, неуравновешенный и маниакальный покойный бывший лидер Вудбери, чьи действия разрушили тюрьму в 4-м сезоне; появляется в галлюцинациях.
 Бенедикт Сэмюэл — Лидер «Волков», холодный, жадный и безразличный лидер «Волков», которые убивают людей и забирают их припасы. Они вырезают букву «» на лбу людей и дают им стать ходячими. Шоураннер Скотт М. Гимпл сказал, что одним из возможных имён для персонажа является «Оуэн».
 Брайтон Шарбино и Кайла Кенеди — , две умершие молодые сестры, ранее находившиеся под опекой Тайриза и Кэрол. Они появляются в галлюцинациях.
 Робин Лорд Тейлор — Сэм, неопытный, но позитивно настроенный выживший, с которым Рик ранее встречался во время поиска припасов, но исчез после того, как его подруга Ана была убита ходячими.

Производство 
29 октября 2013 года AMC продлило «Ходячих мертвецов» на пятый сезон. Съёмки сезона начались 5 мая 2014 года, а завершились 22 ноября 2014 года. Скотт М. Гимпл остался в должности шоураннера, которую он занимал с четвёртого сезона. В январе 2015 года было объявлено, что Росс Маркуанд получил одну из главных ролей в сериале, и он появится во второй половине сезоне. Считалось, что Маркуанд будет играть Аарона, значимого персонажа из серии комиксов. Персонаж дебютировал в десятом эпизоде, «Они», и его роль Аарона была официально подтверждена. Помимо Аарона в этом сезоне также представлены значимые персонажи из комиксов, среди которых Брюс, Эрик, Николас, Оливия и Тобин. Финал сезона транслировался в расширенном 90-минутном временном слоте.

Названия пяти последних эпизодов сезона («Помни», «Забудь», «Отбрось», «Пытаться» и «Победить»), в которых присутствуют персонажи из Александрии, отсылают к роману Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», который Дейл цитирует в эпизоде первого сезона, «Братки».

Сценарий 
Скотт М. Гимпл отметил, что сериал будет следовать своему исходному материалу больше, чем раньше, в пятом сезоне, за исключением таких оригинальных персонажей, как Дэрил Диксон, и умерших персонажей из комиксов, которые живы в сериале, и наоборот.

Пятый сезон адаптирует материал из комиксов «Том 10: Чем мы стали», «Том 11: Бойтесь охотников», «Том 12: Живые среди них» и «Том 13: Нет пути назад». В то время как сериал оставался верным комиксу, Бет Грин и её сюжетная арка были в значительной степени созданы для сериала. Несмотря на это, сценарий, в котором Рик Граймс преследует человека, предавшего доверие группы, был моментом из исходного материала, хотя и с другим персонажем.

Эпизоды

Реакция

Реакция критиков 
Пятый сезон «Ходячих мертвецов» получил положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic сезон получил оценку 80 из 100, что указывает на «в целом благоприятные отзывы», на основе 11 отзывов. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг сезона составляет 90% на основе 32 отзывов, со средней оценкой 7,86/10. Критический консенсус сайта гласит: «Благодаря щедрой дозе движущего, кровавого экшена и достаточно убедительных моментов персонажей, чтобы вознаградить давних фанатов шоу, пятый сезон „Ходячих мертвецов“ продолжает доставлять первоклассное зрелище». Брайан Лоури из «Variety» дал премьере пятого сезона положительный отзыв, сказав: «После (довольно таки) долгой и извилистой дороги к Терминусу, „Ходячие мертвецы“ открывают свой пятый сезон впечатляющим образом, ослепительный прилив адреналина, наполненный саспенсом, оправданным насилием и, прежде чем всё это закончится, подлинными эмоциями. Проникнутый кинематографическими штрихами, единственный недостаток этого захватывающего эпизода — размышление о том, что творческим мозговой центр может сделать для выхода на бис. Тем не менее, мегахит канала AMC находится в очень хорошем месте, начиная с нынешнего, постоянно развивающегося актёрского состава и заканчивая широтой, которую он заработал, чтобы делать неожиданные обходы. Учитывая шумиху вокруг сериала, до сих пор впечатляет видеть то, как продюсеры устраивают такой пир».

Некоторые критики считали, что пятый сезон стал большим улучшением по сравнению с предыдущими сезонами. Эмили Вандерверфф из «Vox» написала: «...это не беспрецедентно, чтобы в пятый год сериала был лучший сезон, но это определённо странно, чтобы шоу делало такой большой скачок так поздно за время своего существования». Она высоко оценила все аспекты повествования и концепции пятого сезона, выделив экшен, темы, персонажей, продвинутые сюжетные линии, недавно введённые эпизоды-антологии, сосредоточенные на персонажах, и общие улучшения материала, с которым шоу всегда работало.

Точно так же Энди Гринволд из «Grantland» похвалил Скотта М. Гимпла как шоураннера, особенно отметив то, что он лучше, чем Глен Маззара и Фрэнк Дарабонт, а также похвалив увеличение числа меньшинств и вытекающее из этого расовое разнообразие среди основного актёрского состава. Далее он прокомментировал: «Гимпл также сотворил чудеса с персонажами, которых он унаследовал», и выделил таких персонажей, как Бет Грин и Тайриз, похвалив их недавно установленные сложности и эволюцию персонажей. Постоянно меняющая окружающая среда и окружающие угрозы также были отмечены и похвалены. Зак Хэндлен из «The A.V. Club», в своём обзоре на эпизод «Измождённый», подвёл итог сезону в целом, сказав: «Это во многом объясняет, почему сериал „Ходячие мертвецы“ стал таким хорошим в этом сезоне: сценаристы нашли способ использовать подтекст и историю убедительными, запоминающимися способами».

Лора Прудом из «Variety», в своём обзоре на эпизод «Победить», прокомментировала, что «...пятый сезон представляет собой заметное улучшение по сравнению со стагнацией предыдущих лет, с обещанием Александрии вдохнуть новую жизнь в сериал, предлагая нашей группе форму оппозиции, которая не является изначально неправильной, в отличие от Губернатора и Термитов». Она оценила его как «возможно, лучший сезон „Ходячих мертвецов“ на данный момент, движимый навязчивыми сюжетными нитями и захватывающей динамикой персонажей».

Награды 

На 41-й церемонии премии «Сатурн», пятый сезон «Ходячих мертвецов» получил семь номинаций и победил в трёх. Сезон победил в категориях лучший телесериал на кабельном телевидении, лучший телеактёр (Эндрю Линкольн) и лучшая телеактриса второго плана (Мелисса Макбрайд). Остальными номинациями были лучший телеактёр второго плана (Норман Ридус), лучшая телеактриса второго плана (Эмили Кинни), лучшая роль молодого актёра в телесериале (Чендлер Риггз) и лучшая гостевая роль в телесериале (Эндрю Дж. Уэст).

Сезон также получил четыре номинации на премию «Эмми», что является самым большим количеством для отдельного сезона в сериале на сегодняшний день, на 67-й творческой церемонии вручения премии, но не победил ни в одной. Номинации были за лучший сложный грим в сериале, мини-сериале, телефильме или специальной программе («Чужие»), лучший монтаж звука в сериале («Победить»), лучшие визуальные эффекты на втором плане («Победить») и лучшая постановка трюков в драматическом сериале (Монти Саймонс). Кроме того, этот сезон был номинирована на премию Гильдии киноактёров США за лучший каскадёрский ансамбль в телесериале на 21-й и 22-й церемониях вручения премии за обе соответствующие половины сезона.

Рейтинги 

 Рейтинги Live +7 были недоступны, так что вместо них были использованы рейтинги Live +3.

Трансляция 
Премьера первой половины сезона состоялась на Fox International Channels 13 октября 2014 года. Эпизоды выходили в эфир на день позже, чем в США. Вторая половина дебютировала 9 февраля 2015 года.

Домашние носители 
Пятый сезон был выпущен на DVD и Blu-ray в регионе 1/A 25 августа 2015 года. В комплект входят бонусные видео «Внутри „Ходячих мертвецов“» и «Создание „Ходячих мертвецов“» для каждого эпизода; другие семь бонусных видео называются «Путешествие Бет», «Путешествие Боба», «Путешествие Ноа», «Путешествие Тайриза», «День из жизни Майкла Кадлица», «День из жизни Джоша Макдермитта» и «Гниющие во плоти»; удалённые сцены; и аудиокомментарии с актёрами и съёмочной группой. Специальный эксклюзивный Blu-ray комплект, в подарок c «асфальтовым» ходячим, разработанным Грегом Никотеро и McFarlane Toys, был выпущен 1 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальная страница телесериала на сайте телеканала «Fox»

5
Телесезоны США 2014 года
Телесезоны США 2015 года